Аллилу́ева — русская фамилия, женская форма фамилии .

Известные носительницы:
 Аллилуева (Реденс), Анна Сергеевна (1896—1964) — сестра второй жены И. В. Сталина Надежды Аллилуевой, жена С. Ф. Реденса.
 Аллилуева, Надежда Сергеевна (1901—1932) — вторая жена И. В. Сталина.
 Аллилуева, Ольга Евгеньевна (1875—1951) — мать Надежды и Анны Аллилуевых.
 Аллилуева, Светлана Иосифовна (1926—2011) — дочь И. В. Сталина.